Extended Play — англомовна назва міні-альбому.

Extended Play може означати:
 Extended Play — міні-альбом 2013 року американського співака Остіна Махона.
  — міні-альбом 1978 року англійського гурту Cabaret Voltaire.
  — міні-альбом 2003 року американської групи Denver Harbor.
  — міні-альбом 1994 року бельгійського гурту Dive.
 Extended Play — міні-альбом 1982 року британського музиканта E.g Oblique Graph.
  — міні-альбом 2013 року британського рок-гурту Fleetwood Mac.
  — міні-альбом 2008 року новозеландської співачки Джин Вігмор.
  — міні-альбом 2006 року британського гурту Ladytron.
  — міні-альбом 1981 року англо-американського рок-гурту The Pretenders.
 Extended Play — міні-альбом 1994 року британського гурту The Raincoats.
  — студійний альбом 2013 року американського ді-джея Статика Селектаха.
 Extended Play — студійний альбом 2011 року американського співака T. J. Miller.